Александр Миролюбов:
 Миролюбов, Александр Александрович (1923—2007) — советский и российский учёный-педагог, академик АПН СССР (1985), академик РАО (1993).
 Миролюбов, Александр Георгиевич (1905—1983) — генерал-майор артиллерии.